Чернь может означать:

 Чернь (историзм, от «чёрные люди») — люди из непривилегированных классов, простонародье, толпа, в поэтической речи — народ, лишённый высоких интересов. См. также охлократия, народ.
 Чернь/чёрные люди — часть населения посада (крестьяне) в России XIV—XVII веков.
 Чернь — чёрный цвет в геральдике.
 Чернь или ниелло — сплав серебра, свинца, серы и других компонентов, использующийся для украшения ювелирных изделий.
 Чернь — тонкий порошок платины или палладия, полученный восстановлением их соединений (платиновая чернь, палладиевая чернь). Применяют как катализатор в химических процессах.
 Чернь — болезнь растений.

Населённые пункты
 Чернь — посёлок городского типа, административный центр Чернского района Тульской области.
 Чернь — посёлок станции в Чернском районе Тульской области.
 Чернь — населённый пункт в Троснянском районе Орловской области.
 Чернь — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Чернь — до 1964 года название деревни Березовка в Суземском районе Брянской области.
 
Железнодорожная станция
 Чернь — станция Московской железной дороги.

Реки
 Чернь — река в Бабаевском районе Вологодской области России, левый приток Вешарки.
 Чернь — река в Тульской и Орловской областях, приток реки Зуши.
 Чернь — река в Орловской и Курской областях, приток реки Свапы.
 Чернь — река в Брянской и Сумской областях, приток реки Знобовки.

См. также 
 Черни